Doggersbank, een ondiepte in de Noordzee, ten oosten van Noord-Engeland
 Doggerland, een voormalig uitgestrekt gebied tussen Engeland en continentaal Europa
 dogger (vissersschip), een schip bedoeld voor visserij (in zoetwater).
 dogger (visserstuig), een in onbruik geraakte term voor visserstuig gebruikt in de kabeljauwvisserij.
 Het Dogger, in de geologie de gesteentelagen in West-Europa die tot het middelste deel van het Jura behoren, en vroeger lokaal ook het corresponderende tijdperk in het Jura.
 Dogger (boek), een kinderboek van de Britse schrijfster Shirley Hughes uit 1977.
 Sportcomplex De Dogger, een sportcomplex in Den Helder.

Personen 
 Gerard Dogger (1919–1985), een Nederlands marineofficier en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Paul Dogger (1971), een voormalig Nederlands proftennisser.